Sargento Cabral puede referirse a:

 personas:
 Juan Bautista Cabral, militar argentino del ;

 biología:
 Sargento Cabral, un nematodo entomopatógeno utilizado para el control de plagas de insectos;

 instituciones:
 Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, escuela de suboficiales del Ejército Argentino;
 el Grupo Scout Sargento Cabral, de Caseros, Provincia de Santa Fe, Argentina;

 localidades y divisiones administrativas:
 Sargento Cabral, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Departamento Sargento Cabral, división administrativa de la Provincia del Chaco, Argentina;
 Fortín Sargento Cabral, grupo de viviendas de la base científica argentina Esperanza, en la Antártida;
 glaciar Sargento Cabral, glaciar de la Antártida;
 Refugio Sargento Cabral, refugio antártico;

 música:
 Sargento Cabral, tango de Manuel Campoamor, ejecutado por primera vez en 1899;
 Sargento Cabral, chamamé de Carlos Alberto Castellán y Pedro Sánchez; o
 Sargento Cabral, un estadio de la ciudad de Córdoba (Argentina), donde se presentan principalmente bandas musicales de cuarteto.